

Onomastica 
 Raimondo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Raimondo – vescovo italiano
 Raimondo da Capua – religioso italiano
 Raimondo di Penyafort – religioso spagnolo
 Raimondo di Sangro – esoterista, inventore, anatomista, militare, alchimista, massone, letterato ed accademico italiano
 Francesco Maria Raimondo – botanico italiano
 Gianmarco Raimondo – pilota automobilistico canadese di origini italiane
 Gina Raimondo – politica statunitense di origine italiana
 Justin Raimondo – scrittore statunitense
 Luca Raimondo – fumettista italiano
 Orazio Raimondo – avvocato e politico italiano
 Saverio Raimondo – comico italiano

Pagine correlate
 Raimondi
 Raimondo I
 Raimondo II
 Raimondo III
 Raimondo IV
 Raimondo V
 San Raimondo